Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1999 го́да () — 8-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица 

1 Из-за невыполнения финансовых обязательств, у клуба «ЛББ-Мидо» были вычтены 3 очка.

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1999
 Кубок Латвии по футболу 1999
 Вторая лига Латвии по футболу 1999

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

1999
Футбол в Латвии в 1999 году